1863 — одна́ ты́сяча восемьсо́т шестьдеся́т три — может означать:

 1863 — натуральное число между 1862 и 1864.
 1863 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1863 (другое обозначение — ESO 56-SC77) — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1863 год в литературе

В искусстве 
 1863 год в театре

В музыке 
 1863 год в музыке

В науке 
 1863 год в науке